Le Sonnet 52 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : SO am I as the rich whoſe bleſſed key,
Can bring him to his ſweet vp-locked treaſure,
The which he will not eu'ry hower ſuruay,
For blunting the fine point of ſeldome pleaſure.
Therefore are feaſts ſo ſollemne and ſo rare,
Since ſildom comming in the long yeare ſet,
Like ſtones of worth they thinly placed are,
Or captaine Iewells in the carconet.
So is the time that keepes you as my cheſt,
Or as the ward-robe which the robe doth hide,
To make ſome ſpeciall inſtant ſpeciall bleſt,
By new vnfoulding his impriſon'd pride.
   Bleſſed are you whoſe worthineſſe giues skope,
   Being had to tryumph,being lackt to hope.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

052